Jolan Thorgalsson is een personage uit de stripreeks Thorgal en is bedacht door Jean Van Hamme en Grzegorz Rosiński.

Oorsprong 
Jolan is de zoon van Thorgal en maakt zijn debuut in 1984 in het album De val van Brek Zarith.

Beschrijving

Jeugd en familie 
Jolan is de zoon van Thorgal en Aaricia en is de oudste van het gezin. In het album De wolvin krijgt hij een zus Wolvin, en later nog een halfbroer Aniël van Valnor, verwekt bij Kriss van Valnor als Thorgal zijn geheugen kwijtraakt. In het album De val van Brek Zarith wordt Jolan geboren. Vervolgens wordt hij samen met zijn moeder gevangengenomen door Shardar, de oude koning van Brek Zarith. Thorgal weet hen te bevrijden en samen gaan ze naar een afgelegen eiland in de Grijze zee. Op het eiland verblijft hij alleen, slechts zijn hond Muff heeft hij als speelkameraad. Als hij een armband vindt, verzint hij een denkbeeldig vriendje Alinoë, die later verandert in een demon. Als Kriss van Valnor op hun eiland komt, moet hij samen met Tjall-de-vurige en diens oom Argun Boomvoet naar het land Qâ. Daar leert Jolan van zijn grootvader Xargos, die daar Tanatloc heette, dingen te laten verdwijnen. Jolan, die van het Sterrenvolk afstamt, beschikt over die gave van zijn volk.

Karakter 
Als klein kind is Jolan een nieuwsgierig jongetje dat altijd alles te weten wil komen. Hij zegt dat hij later net als zijn vader worden wil. Jolan vertoont ook koppig gedrag, maar is ook moedig en luistert trouw naar zijn ouders. In de latere albums treedt hij veel heldhaftiger op, ook komt hij in de Tussenwereld waar hij moeilijke opdrachten moet uitvoeren voor Manthor. Hij is ook heel intelligent en vindingrijk.

Uiterlijk 
In het eerste album waar Jolan in voorkomt heeft hij als baby lang, blond haar. Vanaf het album Alinoë is zijn haar kort, blond. In de albums wanneer hij 12 jaar wordt, krijgt hij terug lang haar en heeft hij een paardenstaart. Hij heeft net als zijn vader en moeder blauwe ogen.

Overige 
Vanaf het 30e deel uit de serie Ik, Jolan is Thorgal niet langer de belangrijkste personage waar het verhaal om draait. Een nieuwe cyclus begint met Jolan in de hoofdrol, welke in ieder geval doorloopt naar het 33e.

Stamboom 

Personage uit Thorgal